Siefert ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Gethmann-Siefert (* 1945), deutsche Philosophin
 Bernd Siefert (* 1967), deutscher Konditormeister
 Bernhard Siefert (1944–2017), deutscher Fußballspieler
 Fritz Siefert (* 1924), deutscher Radrennfahrer
 Helmut Siefert (1939–2012), deutscher Medizinhistoriker
 Jutta Siefert (* 1969), deutsche Juristin
 Louisa Siefert (1845–1877), französische Lyrikerin
 Paul Siefert (1586–1666), deutscher Komponist und Organist
 Silvia Siefert (* 1953), deutsche Handballspielerin
 Uwe Siefert (* 1958), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)

Siehe auch:
 Sieffert
 Siefart
 Sievert